Stövesand ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Stövesand (1906–1992), deutscher Schauspieler
 Reinhold Stövesand  (1939–2015), deutscher Schauspieler und Theaterintendant
 Christian Stövesand (1944–1991), deutscher Schauspieler
 Hella Stövesand, deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Stoevesandt
 Stuyvesant
 Stöwsand